El topónimo Boughton puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 el pueblo y parroquia de Boughton, en Norfolk;
 el pueblo y parroquia de Boughton, en Northamptonshire;
 el pueblo de Boughton, en Nottinghamshire;
 varios pueblos y parroquias en Kent:
 Boughton Aluph;
 Boughton Lees;
 Boughton Malherbe;
 Boughton Monchelsea; o
 Boughton under Blean.